Kosrheithrus är ett släkte av nattsländor. Kosrheithrus ingår i familjen Philorheithridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Kosrheithrus